Josefina Federica Luisa de Baden (Mannheim, 21 de octubre de 1813 - Sigmaringen, 19 de junio de 1900) fue princesa de Baden y princesa consorte de Hohenzollern-Sigmaringen.

Biografía 

Era la hija segundogénita del Gran Duque Carlos II de Baden y de Estefanía de Beauharnais (hija adoptiva de Napoleón Bonaparte, Emperador de los Franceses).

Se casó con el príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen el 21 de octubre de 1834. Fueron padres de:

 Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Candidato al trono español.
 Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen. Reina consorte de Portugal.
 Carlos de Hohenzollern-Sigmaringen. Rey de Rumanía.
 Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen. Muerto en combate.
 Federico de Hohenzollern-Sigmaringen.
 María de Hohenzollern-Sigmaringen. Condesa consorte de Flandes.

Títulos y estilos 
 21 de octubre de 1813 - 21 de octubre de 1834: Su Alteza Gran Ducal la princesa Josefina de Baden.
 21 de octubre de 1834 - 27 de agosto de 1848: Su Alteza Gran Ducal la princesa heredera de Hohenzollern-Sigmaringen, princesa de Baden.
 27 de agosto de 1848 - 3 de septiembre de 1869: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Hohenzollern-Sigmaringen, princesa de Baden.
 3 de septiembre de 1869 - 2 de junio de 1885: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Hohenzollern, princesa de Baden.
 2 de junio de 1885 - 19 de junio de 1900: Su Alteza Gran Ducal la princesa viuda de Hohenzollern, princesa de Baden.

Distinciones honoríficas 

  Dama de la Orden de Luisa (Reino de Prusia).

Ancestros

Referencias
Roberts, Gary Boyd, Notable Kin Volume Two, published in cooperation with the New England Historic and Genealogical Society, Boston, Massachusetts, by Carl Boyer, 3rd, Santa Clarita, California, 1999, volume 2, p. 220.

Princesas de Baden
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Nobles de Alemania del siglo XIX
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Mannheim